Atomostigma Kuntze es un nombre de género botánico que, según la referencia que se considere, puede ser sinónimo de dos géneros diferentes:
 Según Govaerts, R.H.A. (2011). World checklist of selected plant families published update. Facilitated by the Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew., Atomostigma es sinónimo de Licania Aubl.
 Según Hutchinson, J. 1964. The genera of flowering plants, 2 vols., 1967 (Hutchinson), Atomostigma es sinónimo de Myrcia DC. ex Guill.